Biografies:
 Sant Ferran III de Castella (Zamora, 1199 – Sevilla, 1252), rei de Castella (1217-52) i de Lleó (1230-52)
 Sant Ferran d'Aragó (), sant llegendari, suposat bisbe de Caiazzo (Campània, Itàlia)
 Toponímia:
 Castell de Sant Ferran, gran fortalesa sobre un turó proper a Figueres
 Sant Ferran de ses Roques, poble de Formentera
 Sant Ferran de Can Mas de Dalt, capella de Can Mas de Dalt, masia del poble de Bigues (Vallès Oriental) 
 Església de Sant Ferran de ses Roques, parròquia de l'illa de Formentera
 Creu Llorejada de Sant Ferran, màxima condecoració militar espanyola al valor